Ray je lahko:
 Ray (ime)
 Ray (priimek)

 Naselja
 Ray, Iran
 Ray, Arizona
 Ray, Severna Dakota

Drugo 
 USS Ray